Націоналізм означає:

 Націоналізм — ідеологія і напрямок політики, базовим принципом яких є теза про цінність нації як найвищої форми суспільної єдності та її первинності в державотворчому процесі.
 Націоналізм — книга Дмитра Донцова, вперше видана у 1926.